Первый в истории чемпионат мира по лёгкой атлетике среди юниоров проходил с 16 по 20 июля 1986 года на Олимпийском стадионе в Афинах, столице Греции. В соревнованиях, согласно правилам, могли принимать участие юниоры 1967 года рождения и моложе, юниорки — 1968 года рождения и моложе.

На старт в 41 дисциплине чемпионата вышли 1135 легкоатлетов из 142 стран мира, из них 752 мужчины и 383 женщины.

Призёры 
Сокращения: WJR — мировой рекорд среди юниоров | AJR — континентальный рекорд среди юниоров | NJR — национальный рекорд среди юниоров | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Юниоры

Юниорки

Медальный зачёт 
Медали в 41 дисциплине лёгкой атлетики завоевали представители 27 стран-участниц.

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты мира по лёгкой атлетике среди юниоров
Июль 1986 года
Спорт в Греции в 1986 году
Международные спортивные соревнования в Афинах
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Греции
Чемпионаты мира в Греции